Сергей Степанович Курдюков (11 октября 1926, Кемеровская область, РСФСР — 19 декабря 1998, Москва, Российская Федерация) — советский государственный деятель, министр промышленности строительных материалов РСФСР (1985—1990).

Биография 

 1967—1985 гг. — заместитель, первый заместитель министра промышленного строительства СССР,
 1985—1990 гг. — министр промышленности строительных материалов РСФСР. Внес вклад в стабилизацию работы отрасли, создание новых производств.

Выйдя на пенсию, занимался развитием завода «Синтерос» в Самарской области.

Награждён пятью орденами СССР, двумя орденами Монгольской Народной Республики. Заслуженный строитель РСФСР.

Источники 

http://www.whoiswho.ru/old_site/kadry/whoiswho/names/names/kurd8kov%20sergei%20stepanovi1.htm

Министры промышленности строительных материалов РСФСР
Делегаты XXVII съезда КПСС